Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn U-21 - międzynarodowy turniej siatkarski, potocznie nazywany mundialem (hiszp. mundial – światowy), gdzie biorą udział juniorskie reprezentacje narodowe, których związki należą do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Turniej do 2011 nosił nazwę mistrzostw świata juniorów w piłce siatkowej, a obecna nazwa mistrzostw świata U-21 w piłce siatkowej mężczyzn obowiązuje od mistrzostw w 2013.

Reprezentacja Rosji U-21 jest najbardziej utytułowaną drużyną w historii tych zawodów z 6 tytułami, oraz 7 srebrnymi i 4 brązowymi medalami.

Żeńskim odpowiednikiem tych zawodów są Mistrzostwa świata U-20 w piłce siatkowej kobiet.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Uwagi